Whoever’s in New England — десятый студийный альбом американской кантри-певицы Рибы Макинтайр, изданный в феврале 1986 года на студии MCA Nashville. Альбом стал первым в карьере певицы, достигшим № 1 в кантри хит-параде Top Country Albums. Тираж альбома превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус RIAA, впервые в карьере певицы. Альбом был номинирован на премию Country Music Association Awards в категории Album of the Year. За титульную песню Whoever’s in New England певица получила премию Грэмми в номинации Лучшее исполнение кантри с женским вокалом на церемонии «Грэмми» 1987 года.

История 
С альбома вышло два сингла: «Whoever’s in New England» и «Little Rock», которые оба достигли #1 в кантри-чарте Billboard Hot Country Songs, став для певицы её 5-м и 6-м хитами, возглавившими этот хит-парад кантри-музыки.
Альбом Whoever’s in New England стал 1-м для певицы диском на первом месте в кантри-чарте США, где он лидировал 1 неделю (Top Country Albums — 1986).

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы США
Альбомы Рибы Макинтайр
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы MCA Records
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums